Aineiasz (latinul Aeneas), a görög és a római mitológia egyik alakja
 Aeneas, önkormányzat nélküli település Washington államban

Lásd még
 Aeneis, Vergilius eposza
 Éneás, férfikeresztnév